Serpula cinerea är en ringmaskart som beskrevs av Forskal 1775. Serpula cinerea ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
cinerea